Гу́сак — фамилия (Гусак (Ху́сак; ) — чешская и словацкая), а также топоним:

Фамилия 
 Гусак, Виктор Григорьевич (род. 1978) — украинский государственный деятель. 
 Гусак, Владимир Корнеевич (1939—2002) — украинский медик, член-корреспондент АМНУ, профессор.
  (род. 1965) — чешский государственный деятель, возглавлял Чешскую Полицию с 2005 по 2007 год.
 Гусак, Густав (1913—1991) — президент Чехословакии.
 Гусак, Карел (1925—2004) — чехословацкий шахматист.
 Гусак, Леонид Васильевич (род. 1939) — украинский политик. 
 Гусак, Николай Афанасьевич (1910—1978) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Гусак, Отакар (1885—1964) — чехословацкий военачальник, министр национальной обороны Чехословакии (1920—1921).
  (род. 1949) — чешский дипломат.
  (1936—1991) — чешский актёр.
  (род. 1958) — чешский политик.
 Гусак, Ярослав Евгеньевич (род. 1960) — советский и украинский спортсмен и тренер.

Топоним 
 Гусак — деревня в Беларуси, Брестская область, Малоритский район.
 Гусак — деревня в Словакии, в районе Жарновица.

Другое 
 Гуса́к — деревянные оковы, употреблявшиеся в Польше и Малороссии для наказания за мелкие проступки.
 Гусак — изогнутая труба с открытым концом, чаще всего элемент смесителя, предназначенный непосредственно для подачи воды пользователю.

См. также 
 Гусачок